Santuario di Santa Rita da Cascia – Cascia
 Santuario di Santa Rita – Atri
 Santuario di Santa Rita – Torino
 Santuario Santa Rita in Sant'Agostino – Catania